СКИФ МГУ «Чебышёв» — суперкомпьютер, разработанный на основе суперкомпьютерной программы «СКИФ-ГРИД» и запущенный в работу в МГУ 19 марта 2008 года; способен производить около 47 TFLOPS (триллионов операций с плавающей точкой в секунду). С июня 2008 по ноябрь 2011 входил в Топ-500 самых мощных компьютеров мира (на июнь 2008 года СКИФ МГУ занимал 37-е место в рейтинге, в 2009 году — 82-е место).

Разработан российскими и белорусскими специалистами и предназначен для быстрого решения большого числа задач в разных областях науки: аэро- и гидродинамике, метеорологии, магнитной гидродинамики, физике высоких энергий, геофизике, в финансовой сфере (при обработке больших объёмов сделок на биржах), климатологии, криптографии, компьютерного моделирования лекарств.

Технические данные 
 Число вычислительных узлов/процессоров — 625/1250
 Конструктив узла — блейд
 Количество монтажных шкафов вычислительного кластера — 14
 Тип процессора — четырёхъядерный Intel Xeon E5472, 3,0 ГГц
 Пиковая производительность — 60 TFLOPS
 Производительность в тесте Linpack — 47,17 TFLOPS (78,6 % от пиковой)
 Тип системной сети DDR InfiniBand (Mellanox ConnectX)
 Скорость передачи сообщений между узлами — не менее 1450 Мб/сек
 Задержка при передаче пакетов данных — не более 2,2 мкс
 Тип управляющей (вспомогательной) сети — Gigabit Ethernet
 Тип сервисной сети — IPMI + СКИФ-ServNet
 Оперативная память — 5,5 TB
 Дисковая память узлов — 15 TB
 Тип системы хранения данных T-Platforms ReadyStorage ActiveScale Cluster
 Объём системы хранения данных — 60 TB
 Занимаемая площадь — 96 м2
 Потребляемая мощность вычислительного кластера — 330 кВт
 Потребляемая мощность установки в целом — 520 кВт (в пике возможно до 720 кВт)
 Суммарная длина кабельных соединений — более 2 км

Система бесперебойного электропитания:
 Тип — онлайн
 Исполнение — модульное
 Максимальная установленная мощность — 400 кВт
 Количество монтажных шкафов — 20
 Максимальная мощность — 400 кВт
 Резервирование — N+1, «горячая замена» компонентов

Климатическая система:
 Тип — модульная внутрирядная
 Холодопроизводительность — 400 кВт
 Резервирование — N+1
 Теплоноситель внешнего контура охлаждения — фреон
 Теплоноситель внутреннего контура охлаждения — вода+этиленгликоль
 Количество рядных кондиционеров — 8
 Количество холодильных машин — 3

См. также 
 Plan 9
 Ломоносов (суперкомпьютер)
 Ломоносов-2

Примечания

Литература 
 В МГУ запустили мощнейший в СНГ компьютер
 Завершено строительство суперкомпьютера «СКИФ МГУ» 
 Суперкомпьютерный центр МГУ войдет в число лидеров 
 В МГУ завершены работы над суперкомпьютером «СКИФ МГУ»
 В МГУ запущен самый мощный в СНГ суперкомпьютер
 
 Новый «СКИФ МГУ» 22-й в Топ-500 суперкомпьютеров

Ссылки 
 

Суперкомпьютеры России